Карпен () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Карпен () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Карпен.
 Карпен () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Шпрінг.